Johann Jakob (Jean) Tobler (1830-1905), Zwitsers chocolatier
 Johann Jakob Tobler (politicus) (1854-1936), Zwitsers politicus